Вячеслав Заховайко (; 29 декабря 1981, Лелле, Кехтна, Рапламаа) — эстонский футболист, нападающий, футбольный тренер. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной секции г. Лелле и клуба «Флора» (Кехтна). Свои первые матчи на взрослом уровне сыграл в 14-летнем возрасте в четвёртом дивизионе. С 1998 года стал регулярно выходить на поле в составе «Флоры» из Кехтны в четвёртом и третьем дивизионах.

В 1999 году подписал контракт с таллинской «Флорой», в том же году дебютировал в высшем дивизионе Эстонии, сыграв 3 матча и забив 2 гола. Затем несколько лет подряд отдавался в аренду в клубы высшего и первого дивизионов, в 2002 году в составе «Тулевика» забил 20 голов и стал четвёртым бомбардиром сезона. В 2003 году вернулся в основной состав «Флоры», в этом же сезоне со своим клубом стал чемпионом Эстонии. В 2004 году выиграл титул лучшего бомбардира с 28 мячами. В 2006 году забил 25 голов в 21 матче, что позволило форварду стать третьим бомбардиром сезона, однако по среднему показателю голов за матч (1,2) он стал лучшим в Европе.

В 2007 году подписал арендный контракт с кувейтским клубом «Аль-Кувейт Кайфан», принял участие в нескольких предсезонных матчах, однако затем клуб расторг контракт, в результате Вячеслав и его агент обращались с жалобой в ФИФА. Впоследствии ещё три сезона выступал за «Флору». В первом десятилетии XXI века регулярно входил в десятку лучших бомбардиров чемпионата.

В декабре 2009 года перешёл в португальскую «Лейрию», где за полтора сезона сыграл лишь 13 матчей, отличиться так и не смог. Затем выступал за венгерский «Дебрецен» и финский «КуПС», где тоже играл нечасто.

В 2012 году вернулся в Эстонию, выступал за «Калев» (Силламяэ), с которым завоёвывал медали национального чемпионата, и за «Пайде». В 2015 году занял третье место в споре бомбардиров, а в 2016 — второе. По окончании сезона 2016 года завершил игровую карьеру и перешёл на тренерскую работу.

Всего в чемпионатах Эстонии сыграл 309 матчей и забил 211 голов. По состоянию на декабрь 2017 года, по числу голов занимает второе место в истории, уступая Максиму Грузнову (304). Рекордсмен по числу хет-триков в чемпионатах страны (22).

Карьера в сборной 
Играл за юношеские и молодёжную сборные Эстонии.

В национальной сборной дебютировал 9 февраля 2003 года в матче против Эквадора. Первый гол забил в своём втором матче, 12 февраля 2003 года, также против Эквадора. Последний матч сыграл 25 марта 2011 против Уругвая и в нём же забил свой последний гол. Всего сыграл за сборную 39 матчей и забил 8 голов.

В 2008 году получил ежегодную награду «Серебряный мяч» за самый красивый гол, забитый в составе сборной Эстонии.

Тренерская карьера 
В 2015—2016 годах был играющим тренером «Пайде», ассистировал Меэлису Рооба. В ноябре 2016 года назначен главным тренером клуба и работал до конца 2021 года. Приводил команду к первым в её истории серебряным (2020) и бронзовым (2021) наградам национального чемпионата.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2003
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии: 2007, 2008, 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии: 1999, 2004, 2006, 2013
 Лучший бомбардир чемпионата Эстонии: 2004 (28 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте eu-football.info
 Эстонский спортивный биографический лексикон

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Элва»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «Пайде»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Пайде»